

Patronyme 

 Amy Jagger (1908-1993), gymnaste artistique britannique ;
 Bianca Jagger (1945-), actrice et avocate nicaraguayenne ;
 Brenda Jagger (1936-1986), écrivaine britannique ;
 Dean Jagger (1903-1991), acteur américain ;
 Mick Jagger (1943-), chanteur britannique ;
 Chris Jagger (1947-), chanteur britannique ;
 Jade Jagger, (1971- ), mannequin, fille de Mick Jagger ;
 Elizabeth Jagger, (1984- ), mannequin britannique, fille de Mick Jagger ; 
 Georgia May Jagger (1992- ), mannequin britannique, fille de Mick Jagger.

Film 
 Yossi et Jagger, film israélien d'Eytan Fox.

Voir aussi